Strategio:
 Strategio (floruit 396-403), destinatario di una lettera di Quinto Aurelio Simmaco, Vicarius della provincia dell'Africa nel 403.
 Strategio (floruit 410-415), Comes rerum privatarum nel 410, Prefetto del pretorio dell'Illirico nel 415.
 Strategio Apione, console bizantino del VI secolo
 Strategio Musoniano, funzionario romano della metà del IV secolo.

Note